Unabhängiges Jugendzentrum steht für folgende Jugendzentren in Hannover:

 Unabhängiges Jugendzentrum Glocksee in der Calenberger Neustadt
 Unabhängiges Jugendzentrum Kornstraße in der Nordstadt